Болотуду (от  ‘рука’+ ‘ставить’) — народная западноафриканская игра, любимая в Судане.

Правила 
Игра ведётся на прямоугольной доске 5×6. У каждого из партнёров по 12 фишек (традиционно используются палочки и камушки), которые они по очереди, по две за ход, ставят на доску. Три свои фишки в ряд при этом ставить запрещено. Когда все фишки поставлены, далее они передвигаются на одну клетку по вертикали и горизонтали. При выстраивании трёх в ряд фишка противника, примыкающая сбоку к тройке, снимается. В состав тройки должна входить фишка, которой игрок ходит далее (по другим известным правилам, тройку можно использовать повторно). Когда у одного из противников остаётся только две фишки, он проиграл. При повторении ходов засчитывается ничья.

Есть варианты игры на 18 клетках (по 6 фишек) и 9 клетках (по 3 фишки).

Тактика 

Начальная расстановка очень важна (её приёмы африканцы передают из поколения в поколение), хотя в дальнейшей игре есть шанс исправить ошибки. Существуют несколько выгодных позиций, позволяющих бить много ходов подряд или гарантировать ничью (см. диаграммы).

Похожие игры 
 Мельница
 Тико
 Дара
 Вали

Примечания

Литература 
 

Настольные игры по алфавиту
Логические игры
Игры народов Африки